Matapi (pers), een Surinaamse cassavepers
 Matapi (plaats), een Surinaamse plaats aan de grens met Guyana
 Matapikreek, een kleine rivier (kreek) bij Matapi in Suriname
 Matapi (rivier), een rivier in Brazilië